«Фортуна» — российский футбольный клуб из города Мытищи. Основан в 2003 году.

История 

Команда была образована в 2003 году предпринимателем Сергеем Арбузовым. Выиграв в следующем сезоне Первенство Московской области, «Фортуна» получила право принять участие в турнире ЛФЛ.

В 2005 году «Фортуна» выиграла чемпионат и кубок ЛФЛ в зоне «Подмосковье», а в финальном турнире среди всех зон заняла 3-е место и получила право выступать во втором дивизионе, став вторым мытищинским футбольным клубом после прекратившего своё существование «Торпедо», которому удалось получить профессиональный статус. В том же году руководство клуба выпустило линию фирменной атрибутики и начало строительство базы клуба. В связи с получением профессионального статуса клуб сменил эмблему, так как предыдущий логотип был схож с частью логотипа клуба «Твенте», а также добавил к своему названию слово «профессиональный».

В 2006 году клуб выпускает пакеты акций для болельщиков, предлагая выкупить долю в профессиональном клубе. Кроме того, в городе проходит крупная рекламная акция, в рамках которой портреты футболистов были развешаны на рекламных стойках на мосту на Олимпийском проспекте. Интервью футболистов «Фортуны» публикуется в выпуске журнала «Esquire», посвященного предстоящему чемпионату мира по футболу. Несмотря на повышение в классе, «Фортуна» теряет значительную часть зрительской аудитории из-за переезда с городского стадиона «Торпедо» сначала на московские стадионы, а затем на стадион «Труд» в поселке Пироговский и становится самой малопосещаемой командой в своей зоне. В розыгрыше Кубка России «Фортуна» дошла до стадии 1/128 финала, где уступила вологодскому «Динамо». Команда заняла 12-е место в зоне «Запад» второго дивизиона, но из-за несоответствия стадиона требованиям ПФЛ на следующий сезон вновь возвращается в турнир ЛФЛ. В межсезонье клуб вновь планировал изменение своей эмблемы и предложил на выбор для болельщиков варианты на своем официальном сайте, однако, идея так и не была реализована.

В следующем 2007 году «Фортуна» занимает 12-е место уже в рамках турнира ЛФЛ. Вновь стать одним из лидеров среди команд любительской лиги команде удалось лишь в 2008 году, когда она заняла 3-е место. В этом же году она вновь начала играть на стадионе «Торпедо», но по-прежнему не нашла больших симпатий среди горожан, что было вызвано появлением в городе профессиональных спортивных клубов: «Атланта» и МФК «Мытищи». От заявки на участие в турнире второго дивизиона в 2009 году клуб отказался по причинам начавшегося финансового кризиса. Дальнейшее существование команды оказалось под вопросом, «Фортуна» отказалась от традиционного участия в зимнем турнире памяти Гуляева.

В межсезонье в «Фортуне» сменился главный тренер — им стал Вадим Гаранин, назначенный вместо играющего тренера Алексея Щепинова, который перешёл на должность начальника команды. Перед клубом была поставлена задача закончить сезон 2009 года в первой тройке. Итогом сезона стало пятое место. По окончании сезона 2009 клуб прекратил своё существование. В сезоне 2010 Мытищи в первенстве ЛФЛ представляла команда «Мытищи-ЦДЮС».

История выступлений 

В 2006 году в ЛФЛ (Подмосковье, Группа А) играла молодёжная команда «Фортуны».

Достижения 
 2005 — Чемпион России среди ЛФК, зона «Московская область», группа А, 3-е место в межзональном турнире ЛФЛ

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Footballfacts.ru

Примечания 

Футбольные клубы России
Футбольные клубы Московской области
Спортивные клубы Мытищ